

Geografia 
 Stretti danesi
 Stretti della Florida
 Stretti di Tiran
 Stretti Turchi
 Stretti di Giaredo

Religione 
 Battisti stretti

Pagine correlate 
 Stretto